Ніколаєва Ірина Василівна (нар. 5 липня 1986 року, с. Бехтери, Голопристанський район, Херсонська область) — голова громадської організації «Спілка жінок Херсонщини», громадська активістка, благодійниця, Посол миру IWPG, Регіональний посол WED ООН у Херсонській області.

Біографія 
Ірина Василівна Ніколаєва народилась 5 липня 1986 року в селі Бехтери Голопристанського району Херсонської області.
У 2003 році закінчила Бехтерську загальноосвітню школу I—III ступенів.
У 2008 році закінчила Херсонський національний технічний університет за спеціальністю фінанси.
З серпня 2008 року почала будувати банківську кар'єру: серпень 2008 — травень 2013 рр. — аналітик з кредитування, в.о. директора корпоративного центру «Ерсте банк».

2013—2015 pp. — керівник філії «Universal Bank».

З 2015 p. — Голова громадської організації «Спілка жінок Херсонщини». Активний учасник міжнародних і всеукраїнських форумів, освітніх програм.

Громадська та благодійна діяльність 
Залишивши кар'єру банківського службовця, з листопада 2015 року об'єднала навколо себе громадських активісток міста Херсона та очолила новостворену громадську організацію «Спілка жінок Херсонщини». Основна мета діяльності організації — об'єднання зусиль жінок та їх дій для розбудови в Україні відкритого громадянського суспільства, сприяння дотриманню прав та законних інтересів дітей, у тому числі позбавлених батьківського піклування, підвищення ролі та статусу жінок у всіх сферах життєдіяльності суспільства на принципах гендерної рівності й гендерної демократії.
Активно сприяє реалізації проектів у галузі розвитку культури, програм соціалізації дітей-сиріт.
Особисто надає адресну благодійну допомогу багатодітним родинам з Херсона та області, що опинилися в складних життєвих обставинах, літнім людям, дітям і дорослим з інвалідністю; адресну підтримку дитячим будинкам сімейного типу; благодійну допомогу медичним установам (обласній клінічній лікарні та районній дитячій поліклініці № 3 Корабельного району м. Херсона), Херсонському обласному Будинку дитини, Соціальному центру матері та дитини.

За ініціативи Ірини Ніколаєвої в Херсонській області впроваджено програму Корпоративного наставництва, спрямовану на соціальну адаптацію дітей, позбавлених батьківського піклування.

Протягом 2016—2019 років щороку області проходить дитячий масштабний фестиваль «День захисту дітей разом із СЖХ»,  фестиваль українського колориту та традицій «Сімейне свято Івана Купала» та започатковано єдиний у регіоні сімейний фестиваль здорового способу життя Charity Fest.

У цих заходах понад 300 волонтерів з числа пересічних херсонців, представників свідомого бізнесу та влади, понад 80 партнерських організацій разом змогли створити майданчик для спілкування та відпочинку понад 15 тисяч жителів Херсонщини, більша частина з яких — діти. За ініціативи голови Ірини Ніколаєвої в Херсонській області впроваджено програму Корпоративного наставництва, спрямовану на соціальну адаптацію дітей, позбавлених батьківського піклування.

Миротворення 

У 2016 році Ірина Ніколаєва відгукнулись на запрошення Міжнародної корейської жіночої миротворчої організації IWPG взяти участь у Саміті Миру в Сеулі.

У 2019 році у складі української делегації брала участь у Міжнародній конференції з розвитку миру в Бухаресті, де був  підписаний Меморандум про співпрацю між жіночими організаціями країн-учасниць.

За активну громадську позицію та вагомий внесок у становлення миротворення в Україні 9 вересня 2019 року на  Саміті миру в Україні, приуроченому до П'ятої річниці міжнародного Саміту миру WARP, голову Спілки жінок Херсонщини Ірину Ніколаєву удостоєно звання Посол миру IWPG. https://union-women.org/article/?id=248 

19 листопада 2019 року на Міжнародному Жіночому Форумі «Жінки України» (м. Одеса) присвоєно звання Регіональної амбасадорки Women's Entrepreneurship Day OOH з жіночого підприємництва. https://union-women.org/article/?id=263

Особисте життя 
Заміжня, виховує доньку та сина.

Примітки

Джерела 
 https://grivna.ks.ua/news/golova-spilki-zhinok-hersonshini-otrimala-zvannya-posol-miru 
 http://skadnews.in.ua/main/9681-na-hersonschin-teper-ye-svy-posol-miru.html

Посилання 
 ФБ — https://www.facebook.com/iryna.nikolaeva.1 
 ГО «СЖХ» — https://union-women.org 
 YouTube — https://www.youtube.com/channel/UCdRgn0i3qG3LVGirJt4mlSg 

Українські громадські діячі